Kommoenar (oblast Leningrad), een stad in de oblast Leningrad, Rusland.
Kommoenar (Chakassië), een stedelijkse plaats in de autonome republiek Chakassië, Rusland.
Kommoenar (oblast Samara), een stedelijke plaats in de oblast Samara, Rusland.